Die Open Gaz de France 2001 waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Paris. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 3. bis 11. Februar 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Paris